Bulwer steht für:

Personen:
 Constance Bulwer-Lytton (1869–1923), britische Frauenrechtlerin

 James Bulwer (1794–1879), englischer Naturforscher
 James Redfoord Bulwer (1820–1899), britischer Politiker
 John Bulwer (1606–1656), englischer Mediziner und Schriftsteller

Orte:
 Bulwer (Queensland) eine Kleinstadt
 Bulwer Island (Queensland) eine Insel
 Bulwer (Südafrika)

Sonstiges:
 Bulwersturmvogel (Bulweria bulwerii), nach James Bulwer benannt
 Bulwerfasan (Lophura bulweri), nach Henry Ernest Gascoyne Bulwer benannt
 Clayton-Bulwer-Vertrag, ein Vertrag aus dem Jahr 1850 zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien

Siehe auch:
 Bulwer-Lytton